Seyhan peut désigner :
 Seyhan, un district de la province d'Adana en Turquie ;
 le Seyhan, une rivière de Turquie.